La stagione 2008 dell'International Formula Masters è stata vinta dal pilota neozelandese Chris van der Drift.

Oltre al titolo principale, è stato assegnato il titolo Italiano, vinto da Marcello Puglisi.

La pre-stagione

Test

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti 

† Metà punti sono attribuiti nella seconda gara di Pau in quanto non è stato coperto più del 75% della lunghezza prevista.

Classifica Scuderie 

† Metà punti sono attribuiti nella seconda gara di Pau in quanto non è stato coperto più del 75% della lunghezza prevista.

Note 

 Riferimenti: Statistiche su driverdb.com

Collegamenti esterni 
 

Masters, Formula
 04